Pink Lake kan syfta på följande platser:

Australien 

 Pink Lake, Goldfields–Esperance, sjö i Western Australia, 
 Pink Lake, Rottnest Island, sjö i Western Australia,